Frédéric Forte ist der Name folgender Personen:

* Frédéric Forte (Basketballspieler) (1970–2017), französischer Basketballspieler, -trainer und -funktionär
 Frédéric Forte (Dichter) (* 1973), französischer Dichter